Жолио́- — французская фамилия.

Известные носители:
 Жолио-Кюри, Ирен (1897—1956) — французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии, жена Фредерика Жолио-Кюри.
 Жолио-Кюри, Фредерик (1900—1958) — французский физик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по химии, муж Ирен Жолио-Кюри. См. также 
 Жолио Кюри (станция метро)